Andrzej Rej (zm. 1601) z Nagłowic - syn Mikołaja Reja
 Andrzej Rej (zm. 1641)
 Andrzej Rej (zm. 1664)